SATBB ist eine häufig verwendete Abkürzung für die Besetzung eines fünfstimmigen Chor- oder Solistenensembles mit einem bzw. mehreren Sängern oder Musikinstrumenten der Stimmlagen Sopran (Soprano), Alt (Contralto), Tenor (Tenore), Bariton (Baritono) und Bass (Basso).

Weblinks 
 Kompositionen für SATBB auf Choral Public Domain Library

Abkürzung
Stimmlage